Municipio de Moorefield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moorefield (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.
 Municipio de Moorefield (condado de Clark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Moorefield (condado de Harrison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Harrison.